Чэнь Цзюньшэн (, уезд Хуачуань пров. Гирин (после Второй мировой войны эти земли были выделены в отдельный уезд Хуанань и вошли в состав провинции Хэйлунцзян) — 08.08.2002, Пекин) — китайский политик.

Член КПК с 1947 года, член ЦК КПК 13-14 созывов.
Депутат ВСНП 6 созыва (1983—1988).

Биография 
По национальности ханец.

В 1949 году личный секретарь главы парткома пров. Хэйлунцзян.
В годы культурной революции в 1967—1970 гг. занимался ручным трудом.
В 1973-84 годах заместитель, глава исследовательской канцелярии провинциального парткома; заместитель, глава главной канцелярии провинциального парткома; член посткома и ответсекретарь провинциального парткома и с 1978 года одновременно секретарь Цицикарского горкома КПК. В 1981-84 гг. один из секретарей провинциального парткома.
До 1984 года работал в родной пров. Хэйлунцзян.

В 1984—1985 гг. зампред ВФП.

В 1985—1988 годах ответственный секретарь Госсовета КНР.
В 1988—1998 годах член Госсовета КНР.

В 1995-98 годах глава Всекитайской федерации снабженческих и торговых кооперативов (ВСССК), сменил его на этом посту Бай Личэнь.

В 1998—2003 годах зампред и замглавы парткома ВК НПКСК 9 созыва.

Примечания

Ссылки 
 China Vitae 
 Chen Junsheng, Vice-Chairman of CPPCC National Committee 

Члены ЦК КПК
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей
Члены Госсовета КНР
Зампреды ВК НПКСК